Björklidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björklidtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (6,28 ha)
Björklidtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 721236-161356), sjö i Lycksele kommun, 
Björklidtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 721246-161387), sjö i Lycksele kommun, 
Björklidtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 721251-161342), sjö i Lycksele kommun, 
Björklidtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Björklidtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (11,6 ha)
Björklidtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn